Та́ловка, Талóвка — топонимы.

Населённые пункты

Казахстан 
 Таловка — село в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Алтайский край
 Таловка — село в Змеиногорском районе.
 Таловка — село в Первомайском районе.

 Бурятия
 Таловка — посёлок при станции в Прибайкальском районе.
 Таловка — село в Прибайкальском районе.

 Волгоградская область
 Таловка — посёлок в Еланском районе.
 Таловка — село в Камышинском районе.
 Таловка — посёлок в Николаевском районе.

 Дагестан
 Таловка — село в Тарумовском районе.

 Иркутская область
 Таловка — деревня в Ольхонском районе.

 Камчатский край
 Таловка — село в Пенжинском районе.

 Кемеровская область
 Таловка — село в Яшкинском районе.

 Красноярский край
 Талóвка — село в Большемуртинском районе.
 Таловка — деревня в Каратузском районе.

 Курганская область
 Таловка — село в Юргамышском районе.

 Новосибирская область
 Таловка — деревня в Колыванском районе.

 Ростовская область
 Таловка — хутор в Белокалитвинском районе.
 Таловка — село в Боковском районе.

 Саратовская область
 Таловка — село в Калининском районе.
 Таловка — посёлок в Новоузенском районе.

 Тюменская область
 Таловка — деревня в Ишимском районе.

 Челябинская область
 Таловка — деревня в Сосновском районе.

Реки 
 Таловка (приток Поперечной) — в Алтайском крае.
 Таловка (приток Чарыша) — в Алтайском крае.
Таловка (правый приток Локтевки) — в Алтайском крае.
 Таловка (приток Селенги) — в Бурятии.
 Таловка (река, впадает в Охотское море) — в Камчатском крае.
 Таловка (приток Верхней Терси) — в Кемеровской области.
 Таловка (приток Северной Уньги) — в Кемеровской области.
 Таловка (приток Яи) — в Кемеровской области, Яшкинский район.
 Таловка (приток Талановки) — в Кемеровской области.
 Таловка (приток Атузенка) — в Новосибирской области, Колыванский район.
 Таловка (приток Вьюны) — в Новосибирской области, Колыванский район.
 Таловка (приток Оки) — в Рязанской области.
 Таловка (приток Терсы) — в Саратовской области.
 Таловка (приток Камелика) — в Саратовской области.
 Таловка (приток Басандайки) — в Томской области, Томский район.
 Таловка (приток Берёзовой) — в Томской области, Томский район.
 Таловка (приток Самуськи) — в Томской области, Томский район.
 Таловка — приток Большого Улуя в Красноярском крае.
 Таловка — рукав Терека.
 Таловка — в Саратовской области, приток Карамыша.

Другое 
 Таловка — станция Восточно-Сибирской железной дороги на Транссибирской магистрали в Бурятии.

См. также 
 Большая Таловка
Красная Таловка
 Нижняя Таловка
 Усть-Таловка
Русская Таловка
Казталовка
 см. Таловка в Госреестре водных объектов (49 рек)